Buritis ist der Name mehrerer Gemeinden in Brasilien:

 Buritis (Minas Gerais)
 Buritis (Rondônia)